Никола́й Григорьевич Его́ров:
 Егоров, Николай Григорьевич (1849—1919) — русский физик и педагог.
 Егоров, Николай Григорьевич (род. 1946) — народный художник Чувашской Республики.